Refrigeración puede hacer referencia a:

Industria 
 Refrigeración, proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo o de un espacio.

 Torre de refrigeración o Torre de enfriamiento, estructuras para refrigerar agua y otros medios a temperaturas muy altas.

 Cámara de refrigeración, recinto aislado térmicamente dentro del cual se contiene materia para extraer su energía térmica.

 Equipos de refrigeración.
 Circuito de refrigeración.
 Elementos de refrigeración, cúmulo de diferentes dispositivos tanto mecánicos como térmicos.

 Refrigeración por compresión.
 Refrigeración por absorción.
 Refrigeración termoeléctrica.
 Refrigeración por evaporación.

Informática 
 Refrigeración líquida
 Refrigeración por aire
 Refrigeración líquida (informática) o watercooling.

Motores de explosión 
 Motor refrigerado por aire
 Motor refrigerado por agua